Liagre ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Liagre (1883–1955), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von La Rochelle
 Oscar de Liagre (1870–1940), deutscher Verleger